Le tournoi de Genève est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2015, classée en catégorie ATP 250 Series, s'est disputée du 17 au .

Faits marquants 
 Le tournoi refait son apparition au calendrier ATP qu'il avait quitté en 1991.
 On note les forfaits du Belge Steve Darcis, du Canadien Vasek Pospisil, de l'Espagnol Marcel Granollers et du Tchèque Radek Štěpánek.
 Le Brésilien Thomaz Bellucci remporte le tournoi en simple en s'imposant face à João Sousa en finale. Il remporte son  ATP.
 En double, la paire Juan Sebastián Cabal - Robert Farah s'impose en finale face à Raven Klaasen et Lu Yen-hsun. Il s'agit de leur  ATP en double ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Genève
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

ATP 2015
Genève
Sport en Suisse en 2015
Tennis en mai 2015